migracja danych
 migracja ludności
 migracja planetarna
 migracja zwierząt
 Migracje – album Meli Koteluk